Il torneo di spada a squadre maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 30 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

Il torneo è stato vinto dagli atleti giapponesi Masaru Yamada, Koki Kano e Satoru Uyama.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade